Rån kan syfta på:

Rån (brott) – en form av stöld från person med inslag av våld eller hot om våld
Rån – ett slags kex, se smörgåsrån
Rån (bakverk) – ett tunt, mönsterpressat, våffelliknande bakverk
Rån – övernaturliga väsen i svensk folktro, se Skogsrå